Chinavita kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Chinavita (ort), Boyacá, 
 Chinavita (kommun), Boyacá,